O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1952-53 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 6ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. O clube Utatlán Fútbol Club foi rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1954/55 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1952 na Guatemala
1953 na Guatemala